Lukacic ist der Name von:

 Géza Lukachich von Somorja (1865–1943), österreichisch-ungarischer Militär und General
 Ivan Lukačić (1587–1648), dalmatinischer Komponist.